Plusieurs batailles, dites bataille de Texel ou bataille du Texel, ont eu lieu en Mer du Nord :
 Bataille de Scheveningen (1653), parfois appelée improprement « Bataille de Texel » ;
 Bataille du Texel (1673), la plus connue, parfois appelée improprement « Bataille de Scheveningen » ;
 Bataille du Texel (1694), un des exploits de Jean Bart.